Stati Uniti d'America
 Calvary Baptist Church – chiesa di New York
 Calvary Baptist Church – chiesa di Washington